Хорезми, аль-Хорезми () — нисба, указывающая на принадлежность к городу Хорезму.

 Мухаммад аль-Хорезми (ок. 783 — ок. 850) — один из крупнейших средневековых учёных (математик, астроном, географ и историк) IX века, основатель классической алгебры.
 Наджм ад-дин Кубра аль-Хорезми (1145—1221) — выдающийся хорезмийский суфийский шейх, автор многочисленных философских и богословских трактатов, суфийский поэт.
 Махмуд Ялавач Хорезми (ум. 1254) — государственный деятель Монгольской империи, хорезмиец по происхождению.
 Хорезми Равани (XV) — узбекский поэт XIV века, живший в Хорезме.
 Хафиз Хорезми (XIV—XV) — узбекский поэт XV века, живший в Хорезме.
 Камил Хорезми (1825—1899) — узбекский поэт и музыковед.
 Мунис Хорезми (1778—1829) — узбекский поэт, писатель, историк и переводчик.

См. также 
 Аль-Хорезми — древний ударный кратер в гористой экваториальной области на обратной стороне Луны.